La nazionale di pallavolo femminile del Giappone è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Giappone ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Giappone.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Volleyball Nations League

World Grand Prix di pallavoloWorld Grand Prix

Coppa del Mondo

Grand Champions Cup

Giochi asiatici

Coppa asiatica

Montreux Volley Masters

Piemonte Woman Cup

World Top Four

World Super Challenge

Goodwill Games

Trofeo Valle d'Aosta

Voci correlate 
 Streghe orientali

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo